Weaver kan som auktorsförkortning betyda:

 Douglas C. Weaver
 Richard E. Weaver
 John S. Weaver III

Robotskapade auktorsförkortningar